Igława – miasto w południowej części Czech, stolica kraju Wysoczyna
 Igława – rzeka w Czechach (na Morawach), dopływ Dyi
 FC Vysočina Igława – czeski klub piłkarski
 HC Dukla Jihlava – czeski klub hokejowy
 (2080) Jihlava – planetoida

Zobacz też 
 igława